Staré Město (deutsch Altstadt) ist der Name folgender Orte in Tschechien: 

 Prager Altstadt, eine der vier historischen Prager Städte
 Staré Město pod Sněžníkem (Mährisch Altstadt), Stadt im Okres Šumperk
 Staré Město pod Landštejnem, Stadt im Okres Jindřichův Hradec
 Staré Město u Uherského Hradiště, Stadt im Okres Uherské Hradiště
 Staré Město u Bruntálu, Gemeinde im Okres Bruntál
 Staré Město u Frýdku-Místku, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
 Staré Město u Moravské Třebové, Gemeinde im Okres Svitavy
 Staré Město nad Metují (Altstadt an der Mettau), Ortsteil von Náchod, Okres Náchod
 Staré Město u Karviné, Ortsteil von Karviná, Okres Karviná
 Staré Město, Ortsteil von Třinec, Okres Frýdek-Místek
 Děčín III-Staré Město, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín
 Dolní Staré Město (Niedere Altstadt), Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov
 Horní Staré Město (Obere Altstadt), Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov
 Staré Město, Altstadt von Čáslav
 Staré Město, Altstadt von Jičín
 Staré Město, Altstadt von Liberec
 Staré Město, Altstadt von Pardubice
 Staré Město, Altstadt von Telč

Staré Mesto ist die der Name folgender Orte in der Slowakei:

 Staré Mesto (Bratislava), historischer Kern von Bratislava und angrenzende Gebiete
 Staré Mesto (Košice), Stadtteil von Košice
 Staré Mesto, Stadtteil von Prievidza
 Staré Mesto, Stadtviertel von Trnava
 Staré Mesto, Stadtviertel von Žilina

Siehe auch:
 Stare Miasto